Ekom peut désigner :
 Ekom, un village du Cameroun situé dans la région de l'Est et le département du Haut-Nyong. Il fait partie de l'arrondissement de Somalomo ;
 Ekom, un village du Cameroun situé dans la région de l’Est et dans le département du Haut-Nyong. Le village fait partie de la commune de Lomié ;
 Ekom I, une localité de la région du Centre au Cameroun, dans la commune de Nkolafamba ;
 Ekom II, une localité de la Région du Centre au Cameroun, dans la commune de Nkolafamba ;
 Chutes d'Ekom, des chutes d'eau situées dans le département du Moungo au Cameroun ;
 Ekom-Nkam, un village de la Région du Littoral au Cameroun, où se trouvent les chutes ;
 Ndiang Ekom, un village du Cameroun situé dans la région du Littoral, dans l'arrondissement du Nlonako.